Wiesenbach – comune tedesco del Baden-Württemberg
 Wiesenbach – comune tedesco della Baviera